Ronald Poklewaldt est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Brian Tarantina.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #94P442, condamné le  pour incendie criminel à une peine d'emprisonnement de 25 ans, avec libération sur parole au bout de 10 ans.

Saison 1 
Après trois ans passés à Oz, Poklewaldt finit par devenir toxicomane. Il en achète à n'importe qui, parfois jusqu'à l'endettement.

Il finit par se faire mettre la pression par le gang des Homeboys, car il doit de l'argent à Adebisi.

Pour se débarrasser d'eux, il décide d'aller voir Tim McManus pour dénoncer leur trafic, mais cela s'avère inutile, puisqu'il n'a aucune preuve.

Poklewaldt se met ensuite à faire du business avec Ryan O'Reily. Mais de la drogue est finalement retrouvée dans le courrier de ce dernier, et O'Reilly dit au gardien Eddie Hunt que Poklewaldt avait dit à Leo Glynn et à McManus que le gardien Mike Healy donnait la drogue à O'Reily. Healy est licencié, et Poklewaldt subit alors les remontrances des autres gardiens, qui le blessent et l'envoient à l'hôpital.

On le voit ensuite prendre part à une séance du programme de réhabilitation des toxicomanes dans un groupe de parole, et on ne le reverra plus dans la série ensuite.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Drogué de fiction